Amosis I, faraó de la dinastia XVIII d'Egipte
 Amosis II, faraó de la dinastia XXVI d'Egipte